Crithmum pyrenaicum är en flockblommig växtart som beskrevs av Peter Forsskål och Alire Raffeneau Delile. Crithmum pyrenaicum ingår i släktet strandsiljor, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Strandsiljor
pyrenaicum